

Sigle 

 Mail Transfer Agent 
 Material Transfer Agreement
 Mercato telematico azionario
 Metropolitan Transportation Authority (New York)  – una società di pubblica utilità, responsabile del trasporto pubblico nello stato americano di New York, USA
 Multi Theft Auto – videogioco
 Milk Tea Alliance